Ngrowo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ngrowo, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kelurahan Ngrowo, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar